

Patronyme 

 Rosamund Marriott Watson (1860-1911), poétesse britannique ;
Sylvia Marriott (1917-1995), actrice anglaise ;
 John Marriott (1922-2001), philatéliste britannique, gardien de la Collection philatélique royale ;
 Anthony Marriott (1931-2014), dramaturge et auteur britannique.
 John Marriott (1944-), historien britannique.
 Steve Marriott (1947-1991), chanteur et guitariste britannique.

Toponyme 

 Marriott-Slaterville, municipalité américaine de l'Utah ;
 Marriott Center, salle omnisports américaine de l'Utah.

Autres 
 Marriott International (1993-), groupe hôtelier de luxe américain ;
 Attentat de l'hôtel Marriott d'Islamabad (2008), événement survenu au Pakistan.